Cerataulina är ett släkte av tvåvingar. Cerataulina ingår i familjen lövflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Lövflugor
Cerataulina